Die St. Petersburg Ladies Trophy 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Sankt Petersburg. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 28. Januar bis 3. Februar 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Timea Bacsinszky/Wera Swonarjowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2019 fand vom 26. bis 28. Januar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Sankt Petersburg